Bodinus ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Bodinus, deutscher Didaktiker im 17. Jahrhundert
 Gerhard Bodinus (1620–1697), deutscher Theologe, siehe Gerhard Bode (Theologe)

 Johann Christoph Bodinus (1690–1727), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Johannes Bodinus (1529/1530–1596), französischer Philosoph und Hexentheoretiker, siehe Jean Bodin
 Sebastian Bodinus (1700–1759), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Blaubartamazone (Bodinus-Amazone), Papageienart
 Bode (Familienname)